Matta correspond notamment à :

Patronyme 

 Gavino Matta un boxeur italien ;
Giovanni Matta, un homme politique italien ;
 Roberto Matta un peintre chilien ;

Toponyme 

 Matta, une station du métro de Santiago, au Chili ;
 Matta, une localité de la République de Sakha en Russie ;
 Matta, une localité de la province de Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan.

Autres 
 Matta, un genre d'araignées ;
 Matta, un groupe de musique.

Voir aussi 
 Gordon Matta-Clark